Giumello ima više značenja:
 Giumello, Lecco
 Giumello, Sondrio